Mannen
 Olympisch kwalificatietoernooi voetbal 2012 (AFC mannen)
 Olympisch kwalificatietoernooi voetbal 2012 (CONCACAF mannen)
 Olympisch kwalificatietoernooi voetbal 2012 (OFC mannen)
 Vrouwen
 Olympisch kwalificatietoernooi voetbal 2012 (AFC vrouwen)
 Olympisch kwalificatietoernooi voetbal 2012 (CAF vrouwen)
 Olympisch kwalificatietoernooi voetbal 2012 (CONCACAF vrouwen)
 Olympisch kwalificatietoernooi voetbal 2012 (OFC vrouwen)